Asefi bzw. Assefi ist der Familienname von:

 Hamid-Reza Assefi, iranischer Außenpolitiker und Diplomat 
 Mohammad Yusuf Asefi (* 1961), afghanischer Künstler